Ахмадеев — тюркская фамилия. Женская форма Ахмадеева.

Известные носители 
 Ахмадеев, Галей Авхадеевич (1908—1974) — машинист локомотивного депо Курорт Боровое Казахской железной дороги, Казахская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Ахмадеев, Гариф Керимович (1912—1991) — советский конструктор вертолётов.
 Ахмадеев, Ринас Ришатович (род. 1989) — российский легкоатлет.
 Ахмадеев, Артём Русланович (род.2002) - российский татар, проживающий в городе Тюмень и пишущий музыку в FL Studio.

Ахмадеева 
 Ахмадеева, Ганзя Галимовна (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Ахмадиев